La Bonne Étoile est le titre de plusieurs œuvres :
 La Bonne Étoile (1943), film français de Jean Boyer.
 La Bonne Étoile (1997), film espagnol de Ricardo Franco.
 La Bonne Étoile (2009), bande dessinée de la serie Les souvenirs de Mamette dessinée par Nob.
 La Bonne Étoile (2010), téléfilm américain réalisé par Dick Lowry.